

Der achte Netball Nations Cup 2013 wurde vom 1. bis 7. Dezember 2013 in der Toa Payoh Sports Hall in Toa Payoh (Singapur) ausgetragen. Das Turnier mit sechs teilnehmenden Mannschaften gewann Uganda vor Gastgeber Singapur und Papua-Neuguinea.

Hauptrunde 
Die Hauptrunde des Netball Nations Cup fand als einfaches Rundenturnier (Jeder gegen Jeden) statt. Aufgrund der verspäteten Anreise der Mannschaft Ugandas konnte diese zur Partie gegen die Vereinigten Staaten nicht antreten, die US-Amerikanerinnen wurden daher zum Sieger erklärt. Die Platzierungen 2 und 3 sowie 5 und 6 wurden nach dem Divisionsverfahren berechnet (Uganda 1,479 – Papua-Neuguinea 1,458 und Irland 0,831 – Vereinigte Staaten 0,449).

Platzierungsrunde

Endergebnis

Weblinks 
 Todor Krastev: Women Netball 8th Nations Cup 2013 Singapore 01-07.12 - Winner Uganda. In: todor66.com, abgerufen am 7. Juli 2020.
 Nations Cup 2013. In: netball.org.sg, abgerufen am 7. Juli 2020.

Einzelnachweise 

Netballwettbewerb
Sportveranstaltung 2013
Sportveranstaltung in Singapur
Netball (Singapur)